On-demand (букв. «за запитом») застосовується до назви низки послуг:

 Video on Demand — відео за запитом; система індивідуальної доставки абонентові телевізійних програм або відеофільмів.
 Print on demand, або друк на вимогу — видавнича технологія, при якій нові екземпляри книги друкуються тільки тоді, коли надходить відповідний запит від покупця.
 On-demand software — програмне забезпечення за запитом, те ж саме, що і «Програмне забезпечення як послуга».
 Service on demand — послуга за запитом. Послуги, що тарифікуються.